Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 328 dans le monde.

 Route 328 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 328 en France